Le terme « Coupe de Nestor » peut faire référence à :
 La Coupe de Nestor, un vase d'or mythique appartenant à Nestor, décrit par Homère dans l’Iliade (XI, 632-641) ;
 La Coupe de Nestor de Mycènes, une coupe en or découverte à Mycènes par Heinrich Schliemann en 1876 et qu'il a identifié avec le vase homérique ;
 La Coupe de Nestor de Pithécusses, une cotyle du  découvert à Pithécusses (actuelle Ischia en Italie).

Voir aussi